The E.N.D. World Tour (или The Energy Never Dies World Tour) — мировое турне хип-хоп команды из США — Black Eyed Peas в поддержку альбома The E.N.D., релиз которого состоялся 9 июня 2009 года.
Тур начался в Японии 15 сентября 2009 года и закончился 13 ноября 2010 года в Перу.

Сет-лист 
Вступление
 «Let’s Get It Started»
 «Rock That Body»
 «Meet Me Halfway»
 «Alive» (отрывок)
 «Don’t Phunk with My Heart»
 will.i.am Freestyle Rap segment
 «Imma Be»
 «My Humps»
 «Hey Mama» (Latin America)
 «Mas Que Nada» (Latin America)
 «Missing You»
apl.de.ap Соло
 «Bebot» (Интерлюдия. Содержит отрывки песен «Destination Calabria»)
 «Mare» (Интерлюдия. Содержит отрывки песен «I Know You Want Me (Calle Ocho)»)
Taboo Соло
 «Rocking to the Beat»
 «La Paga» (Latin America)
 Freestyle Rap Segment — «Release» (From «Bridging the Gap») (Latin America)
Fergie Соло
 «Fergalicious»
 «Glamorous»
 «Gettin' Over You» (отрывок) (Latin America)
 «Big Girls Don’t Cry»
will.i.am Соло
 DJ Set
 «In the Ayer»
 «OMG»
 «Put Your Hands Up 4 Detroit»
 «American Boy»
 «Don't Stop 'til You Get Enough»
 «Don't Stop the Music»
 «Wanna Be Startin' Somethin'»
 «White Lines (Don't Don't Do It)»
 «Thriller»
 «Jump Around»
 «Otherside»
 «Smells Like Teen Spirit»
 «Don't Stop Believin'» (North America)
 «Right Round» (North America)
 «Heartbreaker» (Europe)
 «Sweet Child O'Mine» (Latin America)
 «Song 2» (Peru and Chile)
 «Sweet Dreams (Are Made of This)»(Latin America)
 «The Time (Dirty Bit)» (Latin America)

I Am in the House (Видео-интерлюдия)
 «Now Generation» (North America-1st leg)
 «Don't Lie» (Europe and Latin America)
 «Shut Up» (Europe and Latin America)
 «Pump It»
 «Where Is the Love?»
Вызов на бис
 Смесь
 «Party All the Time»
 «Showdown»
 «Out of my head»
 «Boom Boom Pow»
 «I Gotta Feeling» (с фрагментом With or Without You в исполнении Fergie)
 «Rap das Armas» (Brazil)

Артисты выступавшие на разогреве 
 LMFAO (Oceania and North America)
 Ludacris (North America)
 David Guetta (Barcelona, Washington D.C., New York City, Guadalajara, Mexico City & São Paulo)
 Prototype (selected North America Dates)
 Cheryl Cole (Europe)
 Jason Derülo (Canada Dates)
 B.o.B (selected North America Dates)
 T-Pain (selected North America Dates)
 K'naan (Quebec City)
 Down with Webster (Sarnia)
 Faithless (Athens)
 Timbalada (Salvador)
 Toni Garrido (Rio de Janeiro)
 Tomate (Belo Horizonte)
 Yolanda Be Cool (Argentina)
 Movimiento Original (Chile)
 DJ Leandro (Peru)

Концертные туры 2009 года
Концертные туры 2010 года
The Black Eyed Peas